Александр Сизов:
 
 Сизов, Александр Фёдорович (1905—1962) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск, военный дипломат, разведчик.